Toto je seznam obcí v departementu Pas-de-Calais ve Francii, jichž je celkem 894:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Pas-de-Calais